Shepherdstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shepherdstown (Ohio)
 Shepherdstown (Pennsylvania)
 Shepherdstown (West Virginia)